

Geografia 
Antartide
 Ghiacciaio Diamond – ghiacciaio della Terra di Oates
 Stati Uniti d'America
 Diamond – villaggio della Contea di Grundy, Illinois
 Diamond – città della Contea di Newton, Missouri
 Diamond – comunità della Contea di Portage, Ohio
 Diamond – comunità della Contea di Harney, Oregon

Musica 
 Diamond – album degli Spandau Ballet del 1985
 Diamond – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes del 1997
 Diamond – album dei 12012 del 2007
 Diamond/Over the Clouds – singolo di Alan Dawa Dolma del 2008
 Diamond – album delle 4Minute del 2010
 Diamond – album degli Stick to Your Guns del 2012

Persone 
 Aleska Diamond (1988) – ex attrice pornografica ungherese
 Alice Diamond (1896-1952) – criminale britannica 
 Amy Diamond (1992) – cantante, attrice e conduttrice televisiva svedese
 Andres Diamond, nome d'arte di Andrea Redaelli (1986) – disc jockey, wrestler e telecronista sportivo italiano
 Benjamin Diamond, nato Benjamin Cohen' (1972) – cantante francese
 David Diamond (1915-2005) – compositore statunitense
 Debi Diamond (1965) – attrice pornografica e regista statunitense
 Don Diamond (1921-2011) – attore e doppiatore statunitense
 Douglas Diamond (1953) – economista statunitense, premio Nobel per l'economia nel 2022
 Dustin Diamond (1977-2021) – attore e regista statunitense
 Emily Diamond (1991) – velocista britannica
 Hannah Diamond (1991) – cantante inglese
 I. A. L. Diamond, pseudonimo di Iţec Domnici (1920-1988) – sceneggiatore statunitense di origine rumena
 Jack "Legs" Diamond (1897-1931) – gangster statunitense
 Jared Diamond (1937) – biologo, fisiologo, ornitologo, antropologo e geografo statunitense
 Jim Diamond (1951-2015) – cantante britannico
 King Diamond (1956) – cantante danese
 Marion Diamond (1928) – neurologa e psichiatra statunitense
 Michael Diamond, meglio conosciuto con il nome d'arte di Mike D (1965) – rapper e produttore discografico statunitense
 Michael Diamond (1972) – tiratore a segno australiano
 Mya Diamond, pseudonimo di Júlia Koroknai (1981) – ex attrice pornografica ungherese
 Neil Diamond (1941) – cantautore e compositore statunitense
 Paul Diamond, ring name di Thomas "Tom" Boric (1961) – ex wrestler ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato canadese
 Peter Diamond (1940) – economista statunitense
 Randy Diamond (1987) – calciatore honduregno
 Reed Diamond (1967) – attore statunitense
 Robert Diamond (1943-2019) – avvocato e attore statunitense
 Selma Diamond (1920-1985) – attrice e scrittrice canadese
 Skin Diamond, pseudonimo di Raylin Joy Christensen (1987) – attrice pornografica, regista e cantante statunitense
 Zander Diamond (1985) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese

Altro
 Diamond – forma inglese del nome proprio di persona italiano Diamante
 Diamond  – cratere sulla superficie di 2867 Šteins

Pagine correlate
Black Diamond
Diamonds
Diamante (disambigua)
Diamanti (disambigua)